José Armando Ahued Ortega (n. 6 de abril de 1959 en Ciudad de México, México) es un funcionario público mexicano. Es conocido por liderar por dos periodos consecutivos la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el primero con el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012) y el segundo con Miguel Ángel Mancera (2012-2017)

Reseña biográfica
Médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Cuenta con diferentes cursos de especialización en temas como salud pública, adicciones, grupos vulnerables, entre otros. Tiene una amplia experiencia profesional en la administración pública desde 1981 a la fecha, ocupando diferentes cargos tanto a nivel federal como local. Durante su gestión como secretario de Salud de la Ciudad de México ha tenido que enfrentar varios retos como la epidemia de Influenza H1N1, aprobación de las leyes sobre la Interrupción Legal del Embarazo, Voluntad Anticipada y Protección a la salud de los no fumadores, está última le mereció el reconocimiento internacional de la Fundación Bloomberg en 2009 y de la Conferencia Mundial de Tabaco 20011. 

Pertenece a la Academia Nacional de Protección Civil de la Sociedad Mexicana de Geografía y estadística. Vocal del Comité de Información estadística y Geografía del Distrito federal. Es parte del Consejo de Salubridad General, el Consejo Nacional de Salud, de las Juntas de Gobierno de los Hospitales Generales de México. Miembro de número de la Academia de Ciencias Médicas del Instituto Mexicano de Cultura y del Instituto Nacional de la Administración Pública.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan

-Asesor médico del Director de la Jurisdicción Sanitaria No. XIII de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Distrito Federal, dependiente de la SSA.

-Jefe de Servicios Médicos y Asistenciales de la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal durante un gobierno panista. 

-Secretario Particular del Supervisor General de Servicios a la comunidad en la Procuraduría General de Justicia del DF, del Subsecretario Forestal y de la Fauna Silvestre de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del Coordinador de Asesores de la Dirección General del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. En solo tres meses. 

-Asesor del Director General del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. Durante el Gobierno de Felipe Calderón 

-Gerente Médico en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Durante la Gestión del entonces Director Felipe Calderón 

-Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard 

-Presidente del Consejo Directivo de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

-Miembro de la Asociación Mexicana de Hospitales, A.C.; de la Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, A.C.; de la Sociedad de Médicos para el Estudio de las Adicciones.

-Secretario técnico del Colegio Mexicano de Médicos Navales, A.C.

-Presidente del Grupo directivo de Médicos de la Banca.

-Director general de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

-Secretario de Salud de la Ciudad de México

Campañas, Programas y Acciones que ha realizado

Enfocados en la prevención y detección oportuna de enfermedades
 "Muévete"
 "Unidades de Salud de Detección Oportuna" ubicadas en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
 "Clínica de Diabetes"
 "Menos Sal, Más Salud"
 "Salud Mental"
 "Medicina integrativa"
 "Estaciones de Salud"
  Campañas de detección oportuna de Cáncer de Mama y Cáncer de Próstata.
  Implementación del SAMIH (Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria)
 Impulsor del Programa "El Médico en Tu Casa" que en 2016 la Asamblea legislativa del Distrito Federal, ascendió a Ley.
 Impulsor del Programa "El Médico en Tu Chamba".

Premios y reconocimientos 
Reconocimiento Nacional al Mérito Laboral. (durante su gestión, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) )
 Reconocimiento internacional de la Fundación Bloomberg en 2009 ( por ley de Protección a la salud de los no fumadores)
Conferencia Mundial de Tabaco 2011. 
Honoris Causa de la Universidad Instituto Americano Cultural. Hombre del año WBC 2015"  (Por su labor humanitaria en favor del boxeo mexicano en materia de salud)

Referencias 

https://web.archive.org/web/20160302212912/http://www.salud.df.gob.mx/portal/index.php/secretario

Enlaces externos 
 https://www.facebook.com/Dr.ArmandoAhuedOrtega/?ref=hl

Médicos de la Ciudad de México